Rafael Márquez Álvarez (Zamora de Hidalgo, 1979. február 13. –) a mexikói válogatott labdarúgó, aki hátvéd poszton játszott. Európai pályafutásának első, tizenegy éves időszakából négyet az AS Monaco, hetet az FC Barcelona játékosaként töltött, majd 2010-ben a New York Red Bullshoz igazolt Thierry Henryval együtt. 2013-ban hazatért Mexikóba, 2014-ben újra Európába szerződött, majd 2016 elejétől ismét hazájában játszott 2018-as visszavonulsásig.

Öt világbajnokságon (2002, 2006, 2010, 2014, 2018) vett részt a válogatottal, amivel a vonatkozó statisztikát tekintve rekorder Antonio Carbajallal és Lothar Matthäusszal megosztva. 147 válogatott mérkőzésén 17 gólt szerzett.

Pályafutása

Atlas

Monaco 
Az Atlas együttese adta oda a francia bajnokságban szereplő Monacónak.

Barcelona 
2003-ban igazolt át az AS Monacóból, s ezzel ő lett a Barcelona első mexikói játékosa.

New York Red Bulls 
2010. augusztus 2-án szerződött az amerikai New York Red Bullshoz.

León 
13 év után, 2013 januárjában tért vissza hazájába, ahol másfél évet töltött és két bajnoki címet szerzett.

Válogatott 
Márquez 1997. február 5-én játszott először hazája nemzeti csapatában Ecuador ellen, a 2002-es vb óta a mexikói labdarúgó-válogatott csapatkapitánya. A 2010-es világbajnokságon ő szerezte csapata első gólját a Dél-Afrika elleni nyitómérkőzésen.

Mérkőzései a válogatottban

Statisztika

Klubcsapatban

Válogatott

Források 
Rafael Márquez statisztikái a mexikói bajnokságban

Jegyzetek 

Mexikói labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
Az Atlas labdarúgói
A Monaco labdarúgói
A Barcelona labdarúgói
A New York Red Bulls labdarúgói
A Club León labdarúgói
A Hellas Verona labdarúgói
A 2002-es világbajnokság labdarúgói
A 2006-os világbajnokság labdarúgói
A 2010-es világbajnokság labdarúgói
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
A 2018-as világbajnokság labdarúgói
1979-ben született személyek
Bajnokok Ligája-győztes labdarúgók
Élő személyek
A La Liga labdarúgói